AWT steht als Abkürzung für:

 Abgaswärmetauscher, Teil einer Heizungsanlage für die Abgaswärmerückgewinnung
 Abstract Window Toolkit, Teil der Java Foundation Classes
 Advanced World Transport, ein tschechisches Eisenbahnverkehrsunternehmen
 Arbeitswerttheorie, ein Ansatz der klassischen Nationalökonomie
 Arbeit-Wirtschaft-Technik, ein Unterrichtsfach, siehe Arbeitslehre
 Automatischer Warentransport im Krankenhaus, Teilgebiet der Krankenhauslogistik

Abkürzung